Ammoxenus är ett släkte av spindlar, som fick sin vetenskapliga beskrivning år 1893 av den franska araknologen och entomologen Eugène Simon. Ammoxenus ingår i familjen Ammoxenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ammoxenus